František Čermák e Julian Knowle eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos. Knowle jogou ao lado de Leonardo Mayer, mas perderam na primeira rodada para Daniel Brands e Michal Mertiňák. Čermák jogou ao lado de Lukáš Dlouhý, mas perderam na final para Martin Emmrich e Christopher Kas por 4–6, 3–6.

Cabeças de chave

  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (Final)
  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (Primeira rodada)

<li>  Oliver Marach /  Fernando Verdasco ''(Semifinais)
<li>  '''Martin Emmrich /  Christopher Kas (Campeões)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D